

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 22, w tym 7 podstawowych
 Dębniak – część miasta Nałęczów
 Dębniak (SIMC 0392690) – część miasta Urzędów
 Dębniak (SIMC 1027283) – część miasta Urzędów
 Dębniak – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Józefów nad Wisłą
 Dębniak – część wsi Jeruzal w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Kowiesy
 Dębniak – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Lubochnia
 Dębniak – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ujazd
 Dębniak – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Dębniak – część wsi Korytnica w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Trojanów
 Dębniak – część wsi Grabina w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą
 Dębniak – część wsi Posiadały w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Cegłów
 Dębniak – część wsi Jackowo Górne w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Somianka
 Dębniak – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Kazanów
 Dębniak – przysiółek wsi Gierałcice w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Wołczyn
 Dębniak – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Mielnik
 Dębniak – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Szypliszki
 Dębniak – część wsi Nowa Wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca
 Dębniak – część wsi Żukowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Żukowo
 Dębniak – część wsi Karsy Małe w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów
 Dębniak – kolonia wsi Sieczków w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Tuczępy
 Dębniak – przysiółek wsi Jeleniów w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Nowa Słupia
 Dębniak – przysiółek wsi Bronisławów w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów

Inne 
 Dębniak – rezerwat przyrody w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim, w gminie Korczew
 Dębniak – rezerwat przyrody w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, w gminie Prudnik
 Dębniak (ok. 400 m n.p.m.) – szczyt na Pogórzu Strzyżowskim
 Dębniak – rodzaj miodu pitnego

 Kolonia Dębniak